Bwa ist:

 Bwa (Sprache), eine Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo
 Bwa (Volk), ein westafrikanisches Volk

Die Abkürzung BWA steht für:
 Baptist World Alliance, siehe Baptistischer Weltbund
 Bayerisches Wirtschaftsarchiv, München
 Betriebswirtschaftliche Auswertung, monatliche Standardübersicht über die Finanzbuchhaltung eines Betriebes mit Kennzahlen
 Billiards Worldcup Association
 Biodanza World Association
 Blaue Welt Archiv Magdeburg
 Blue Wing Airlines, surinamische Fluggesellschaft
 Botswana (ISO 3166)
 Broadband Wireless Access
 Bulgarien Water Association non-profit Organisation der bulgarischen Wasserwirtschaft
 Bund der Wirtschaftsakademiker e. V.
 Burrows-Wheeler Aligner
 BW Accelerator - SAP
 Caribbean Airlines, eine Fluggesellschaft aus Trinidad und Tobago (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Bwaba

BWA